"Budești" podem ser as seguintes comunas romenas:
 Budești, em Călărași
 Budești (Maramureș)
 Budești (Bistrița-Năsăud)
 Budești (Vâlcea)

Desambiguações de topônimos